Osob jménem Vok z Rožmberka bylo více:

 Vok I. z Rožmberka (1220 – 6. června 1262) – český nejvyšší maršálek, správce Horních Rakous, zemský hejtman ve Štýrsku
 Vok II. z Rožmberka (18. července 1459 – 1. září 1505) – zemský hejtman v Čechách, 5. vladař domu rožmberského v letech 1475–1493
 Petr Vok z Rožmberka (1. října 1539 – 6. listopadu 1611) – 12. vladař domu Rožmberského v letech 1592–1611